Cariduros de Fajardo, squadra di pallacanestro maschile.
Cariduros de Fajardo, squadra di pallavolo maschile.